Омелянівська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Нижньогірський район
 Омелянівська сільська рада — Чернігівська область, Козелецький район